Саудовская Премьер-Лига 1998/1999 () — 
23-й сезон чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Сезон начался 18 ноября 1998 года и завершился 7 мая 1999 года.

Клубы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Календарь

Матч за сохранение места в Саудовской лиге

Плей-офф за чемпионство

1/2 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте goalzz.com 
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

1998/1999
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 1998 году
Спорт в Саудовской Аравии в 1999 году